Aguadulce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguadulce (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Aguadulce (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Aguadulce (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar